Jean Casimir peut se référer à :
 Jean Casimir-Perier (1847-1907), président de la République française ;
 Jean II Casimir (1609-1672), roi de Pologne ;
 Jean-Casimir de Saxe-Cobourg (1530-1573), duc de Saxe-Weimar-Cobourg ;
 Jean Casimir du Palatinat (1543-1592), fils de Frédéric III du Palatinat.

Voir aussi